Oskil (ukrainisch Оскіл) ist der Name:

 eines Flusses in Russland und der Ukraine, siehe Oskil (Fluss)
 eines Dorfes in der Ostukraine, siehe Oskil (Dorf)